Reichenow kan som auktorsförkortning betyda:

 Anton Reichenow
 Eduard Reichenow

Robotskapade auktorsförkortningar